Everling ist der Familienname folgender Personen:

 Dietlinde Munzel-Everling (* 1942), deutsche Rechtswissenschaftlerin und Historikerin
 Emil Everling (1890–1973), deutscher Mathematiker, Physiker und Hochschullehrer
 Friedrich Everling (1891–1958), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter, Schriftsteller und Politiker (DNVP, NSDAP), MdR
 Henry Everling (1873–1960), deutscher Politiker, Hamburger Senator, Ehrenbürger von Hamburg
 Norbert Müller-Everling (* 1953), deutscher Bildhauer
 Otto Everling (1864–1945), deutscher Theologe und Politiker (DVP), MdR
 Ulrich Everling (1925–2018), deutscher Jurist und Richter am Europäischen Gerichtshof
 Ulrich Everling (1932–2018), deutscher Basketballspieler, -funktionär und Sportjournalist